Cavaillon (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Vaucluse
Cavaillon (Haïti), een gemeente in Haïti
Cavaillon (rivier), een rivier in Haïti
Cavaillon of charentais, een soort meloen